Az FC Midtjylland, teljes nevén Football Club Midtjylland egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1999-ben alapították, két klub, az Ikast FS és a Herning Fremad egyesítésével. Székhelye Ikast és Herning.

Története

Jelenlegi keret 
2022. március 12-i állapot.

Visszavonultatott mezszámok 

 14  Mohammed Zídán, Csatár, 2003-2004
 32  Kristian Bak Nielsen, Hátvéd, 2000-2007

Ismertebb játékosok 

  Simon Busk Poulsen 
  Rasmus Daugaard
  Simon Kjær    
  Thomas Røll Larsen 
  David Nielsen
  Peter Sand
  Morten Skoubo
  Peter Skov-Jensen
  Dennis Sørensen
  Christian Traoré
  Magnus Troest
  Urmas Rooba
  Razak Pimpong 
  Kwadwo Poku 
  Nikola Gjoševski 
  Serghei Dadu
  Akeem Agbetu
  Justice John Erhenede
  Adeshina Lawal
  Ayinde Lawal
  Ade Runsewe
  Abdul Sule
  Jon Knudsen
  Ola Tidman

Legutóbbi szezonok 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! 
! Poz.
! Mérk.
! Gy
! D
! V
! RG
! KG
! Pont
!Kupa
!Nemzetközi
! Megjegyzés
|-
|1999-2000
|1D
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30||align=right|24||align=right|4||align=right|2
|align=right|78||align=right|17||align=right|76
|5. kör
|
|Feljutott
|-
|2000-2001
|SL
|align=right|4
|align=right|33||align=right|14||align=right|11||align=right|8
|align=right|54||align=right|43||align=right|53
|bgcolor=cc9966|Elődöntő
|
|-
|2001-2002
|SL
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|33||align=right|16||align=right|9||align=right|8
|align=right|47||align=right|27||align=right|57
|5. kör
|UEFA-kupa
|-
|2002-2003
|SL
|align=right|7
|align=right|33||align=right|11||align=right|11||align=right|11
|align=right|49||align=right|45||align=right|44
|bgcolor=silver|Döntős
|UEFA-kupa
|-
|2003-2004
|SL
|align=right|6
|align=right|33||align=right|14||align=right|6||align=right|13
|align=right|65||align=right|51||align=right|48
|4. kör
|
|-
|2004-2005
|SL
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|33||align=right|17||align=right|6||align=right|10
|align=right|49||align=right|40||align=right|57
|bgcolor=silver|Döntős
|
|-
|2005-2006
|SL
|align=right|7
|align=right|33||align=right|10||align=right|11||align=right|12
|align=right|42||align=right|52||align=right|41
|5. kör
|UEFA-kupa
|-
|2006-2007
|SL
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|33||align=right|18||align=right|9||align=right|6
|align=right|58||align=right|39||align=right|63
|Negyeddöntő
|
|-
|2007-2008
|SL
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|33||align=right|18||align=right|8||align=right|7
|align=right|53||align=right|36||align=right|62
|bgcolor=cc9966|Elődöntő
|UEFA-kupa
|-
|2008-2009
|SL
|align=right|4
|align=right|33||align=right|16||align=right|7||align=right|10
|align=right|56||align=right|46||align=right|55
|3. kör
|
|-
|2009-2010
|SL
|align=right|6
|align=right|33||align=right|14||align=right|5||align=right|14
|align=right|45||align=right|48||align=right|47
|bgcolor=silver|Ezüstérem
|
|
|-
|2010-2011
|SL
|align=right|4
|align=right|33||align=right|13||align=right|10||align=right|10
|align=right|50||align=right|42||align=right|49
|bgcolor=silver|Ezüstérem
|
|
|-
|2011-2012
|SL
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|33||align=right|17||align=right|7||align=right|9
|align=right|50||align=right|40||align=right|58
|4. kör
|
|
|-
|2012-2013
|SL
|align=right|6
|align=right|33||align=right|12||align=right|11||align=right|10
|align=right|51||align=right|47||align=right|47
|negyeddöntő
|
|
|-
|2013-2014
|SL
| align="right" bgcolor=cc9966|3
| align="right" |33|| align="right" |16|| align="right" |7|| align="right" |10
| align="right" |61|| align="right" |38|| align="right" |55
|4. kör
|
|
|-
|2014-2015
|SL
| align=right bgcolor=gold|1
| align="right" |33|| align="right" |22|| align="right" |5|| align="right" |6
| align="right" |64|| align="right" |34|| align="right" |71
|4. kör
|Mestre
|
|-
|2015-2016
|SL
| align=right bgcolor=cc9966|3
| align="right" |33|| align="right" |17|| align="right" |8|| align="right" |8
| align="right" |57|| align="right" |33|| align="right" |59
|4. kör
|
|
|-
|2016-2017
|SL
| align=right|4
| align="right" |37|| align="right" |16|| align="right" |9|| align="right" |12
| align="right" |71|| align="right" |53|| align="right" |56
| Elődöntő
|
|}

Sikerek 

 Bajnokság (első osztály) 
 Bajnok (3): 2014-15, 2017-18, 2019-20
 Második (5): 2006-07, 2007-08, 2018–19, 2020–21, 2021–22
 Bajnokság (másodosztály) 
 Bajnok (1): 1999-00
 Kupa
 Győztes (2): 2018-19, 2021-22
 Döntős (4): 2002-03, 2004-05, 2009-10, 2010-11

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal
 Az Ikast FS weboldala
 A Herning Fremad weboldala

Dán labdarúgócsapatok
1999-ben alapított labdarúgócsapatok